Giralda, yate de motor de Alfonso XIII
 Giralda, yates de vela de Alfonso XIII
 Giralda, yate de Juan de Borbón